Elena Jiménez puede hacer referencia a:
 Elena Jiménez, escritora malagueña, profesora de universidad y especialista en comprensión lectora. 
 Elena Jiménez, actriz española conocida por su papel de Leonor en el serial Amar es para siempre.